Torpedo 1936, sèrie de còmics escrita per Enrique Sánchez Abulí i dibuixada per Jordi Bernet 
 Torpedo (gènere), gènere de peixos
 FC Torpedo Moscou, equip de futbol de Moscou a Rússia 
 FC Torpedo Kutaisi, club de futbol georgià de la ciutat de Kutaisi 
 Torpedo Run, pel·lícula estatunidenca dirigida per Joseph Pevney el 1958
 Torpedo (grup), grup musical
 Torpedo (equip ciclista), equip ciclista alemany de 1957 a 1967